Кэт:

 Кэт — тип косого парусного вооружения.
 Кэт — один из островов центральных Багам и один из районов Багамских островов.